Tibet Support Groep, een organisatie die zich richt op steun aan Tibet
 The Stunned Guys, Italiaanse hardcoreformatie.
 Thorbecke Scholengemeenschap, een middelbare scholengemeenschap uit de stad Zwolle.
 TSG 1899 Hoffenheim, een Duitse sportvereniging uit het stadsdeel Hoffenheim van de stad Sinsheim.